Ранчо ел Олвидо има више значења:

 Ранчо ел Олвидо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Олвидо (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Олвидо, Рохелио Деменеги (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Олвидо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Олвидо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику